Il singolare degli Internazionali di Modena 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Anna Smashnova ha vinto in finale contro Tathiana Garbin che si è ritirata sul punteggio di 6–6.

Teste di serie 

 Francesca Schiavone (quarti)
 Flavia Pennetta (semifinali)
 Nastas'sja Jakimava (Lucky Loser; primo turno)
 Marta Domachowska (primo turno)

 Anna Smashnova (Vincitrice)
 Jelena Kostanić Tošić (secondo turno)
 Antonella Serra Zanetti (primo turno)
 Mariana Díaz Oliva (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Internazionali di Modena 2005